Сан Франсискито има више значења:

 Сан Франсискито, Лос Салазар (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Франсискито (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Франсискито, Ранчо Лакј (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Франсискито (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Франсискито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Франсискито (Акулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Франсискито (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Франсискито (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсискито (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику